

Toponyme 

 Hasselberg est une municipalité allemande.

Patronyme 

 Per Hasselberg (1850-1894), est un sculpteur suédois.